Bleikuhlen steht für:
Naturschutzgebiet Bleikuhlen (Lichtenau)
Naturschutzgebiet Bleikuhlen (Marsberg)
Naturschutzgebiet Bleikuhlen und Wäschebachtal in Warburg